Сакарі Маннінен (,  10 лютого 1992, Оулу) — фінський хокеїст, нападник клубу КХЛ «Салават Юлаєв». Гравець збірної команди Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Уродженець Оулу Сакарі вихованець місцевого хокейного клубу «Кярпят», де пройшов шлях від дитячої команди до основного складу в якому дебютував у сезоні 2013/14. На правах оренди також виступав за фінські команди КалПа та ГПК.

Сезон 2017/18 відіграв за шведський клуб «Еребру».

Сезон 2018/19 провів у КХЛ захищаючи кольори команди «Йокеріт». 17 травня 2019 його обміняли до іншого клубу КХЛ «Салават Юлаєв».

На рівні збірних 
Був гравцем юніорської збірної Фінляндії в складі якої провів 4 матчі. 

З 2016 року залучається до лав національної збірної Фінляндії. Чемпіон світу 2019 року.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2022
фінські олімпійські чемпіони
Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2022
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти КалПа
Хокеїсти ГПК
Хокеїсти «Еребру»
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Салавата Юлаєва»
Хокеїсти «Гоккі»
Уродженці Оулу